Puzieux kan syfta på:
 Puzieux, Moselle
 Puzieux, Vosges